Sportovní klub Haňovice je moravský fotbalový klub z obce Haňovice, který byl založen v roce 1949 pod názvem TJ Jednota Haňovice. Od sezóny 2015/16 hraje I. A třídu Olomouckého kraje (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na hřišti Haňovice/Kluzov. Sk Haňovice mají i výbornou akademii, která produkuje hráče jako Vojtěch Novotný, Dominik Navrátil, Lukáš Faksa, Tomáš Paták nebo Roman Kučera. Mužstvo dorostů hraje v aktuální sezóně 2022/2023 Relax centrum gól krajský přebor dorostů.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1949 – TJ Jednota Haňovice (Tělovýchovná jednota Jednota Haňovice)
 1957 – TJ Sokol Haňovice (Tělovýchovná jednota Sokol Haňovice)
 1991 – TJ Doubrava Haňovice (Tělovýchovná jednota Doubrava Haňovice)
 2016 – SK Haňovice, z.s. (Sportovní klub Haňovice, zapsaný spolek)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1949
SK Haňovice